В одиночному розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2005, який проходив у рамках Тур ATP Challenger, Дуді Села здобув титул, у фіналі перемігши Пола Бакканелло 6-2, 6-3.

Сіяні гравці 

  Єнь-Сунь Лу (півфінал)
  Ян-Майкл Гембілл (1-ше коло)
  Рамон Дельгадо (1-ше коло)
  Енді Маррей (чвертьфінал)

 Алекс Богомолов мл. (2-ге коло)
 Ноам Окун (2-ге коло)
 Кріс Гуччоне (1-ше коло)
 Браян Вехели (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Odlum Brown Vancouver Open